Stumptown (wörtlich (Baum-)stumpfstadt) ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stumptown (Maryland)
 Stumptown (North Carolina)
 Stumptown (Pennsylvania)
 Stumptown (Virginia)
 Stumptown (West Virginia)
 Portland (Oregon), besitzt den Spitznamen Stumptown seit Mitte des 19. Jahrhunderts

eine Fernsehserie:
 Stumptown (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2019)